Witosław – imię męskie
 5 miejscowości w Polsce: 

 Witosław – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. nakielskim, w gminie Mrocza 
 Witosław – wieś w woj. lubuskim, w pow. świebodzińskim, w gminie Świebodzin
 Witosław – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. leszczyńskim, w gminie Osieczna
 Witosław – kolonia w woj. zachodniopomorskim, w pow. choszczeńskim, w gminie Recz
 Witosław – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. sławieńskim, w gminie Malechowo
 inne:
 Witosław – przystanek kolejowy w Witosławiu